Sáenz Peña puede referirse a:

Personas 

Roque Julián Sáenz Peña (1792-1860), abogado y diputado de la Provincia de Buenos Aires;
Luis Sáenz Peña (1822-1907), presidente de la Argentina entre 1892 y 1895;
Roque Sáenz Peña (1851-1914), presidente de la Argentina entre 1910 y 1914;
Cipriana Lahitte de Sáenz Peña (1829-1916), esposa del presidente de Argentina entre 1892 a 1895;
Rosa González de Sáenz Peña (1855-1921), esposa del presidente de Argentina entre 1910 a 1914;

Localidades 
 Presidencia Roque Sáenz Peña, ciudad de la provincia del Chaco, Argentina;
 Barrio Presidente Roque Sáenz Peña, nombre dado extraoficialmente a una zona de la ciudad de Buenos Aires;
 Sáenz Peña, localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, división administrativa de la provincia de Córdoba, Argentina;

Miscelánea 
 Avenida Roque Sáenz Peña, en la ciudad de Buenos Aires;
 Estación Sáenz Peña, estación del Ferrocarril General San Martín;
 Estación Sáenz Peña, estación del subte de Río de Janeiro;
 Estación Sáenz Peña, estación del subte de Buenos Aires;
 Ley Sáenz Peña, que instituyó el sufragio universal, obligatorio y secreto en la Argentina;

Otros 
Roque Sáenz Peña,  desambiguación.